Cree (volk), een Indiaans volk in Noord-Amerika
Cree (taal), een Algonkische taal die in Canada gesproken worden
Cree (schrift), het schriftsysteem dat gebruikt wordt om Cree-talen te schrijven
Cree (Ierland), een dorp in Ierland
Cree Inc., een Amerikaanse producent van materialen voor halfgeleiders
Cree Summer, een Canadese actrice 
Cree Lake (Crystal Lodge) Airport, een vliegveld in Canada
Cree SAM, een Zwitserse elektrische auto

Zie ook
Kree, een fictief ras in Marvel Comics